Александр Олегович Ким (род. 30 июня 1979 года) — российский хоккеист с мячом, полузащитник шведского клуба АИК (Стокгольм), серебряный призёр чемпионата мира 2009 года.

Биография 
А.О. Ким начал игровую карьеру в родном Новосибирске. Впервые он вышел на лёд во взрослой команде в сезоне 1997/98 года. В том же сезоне стал чемпионом мира среди юниоров. Играя в «Сибсельмаше» в течение семи сезонов, стал одним из ведущих игроков клуба. Но к пьедесталу команда не подходила.

В 2004 году перешёл в  «Кузбасс»,  где шесть раз становился призёром чемпионата России.  В 2011 году перешёл в «Зоркий», в составе которого ещё трижды поднимался на пьедестал почёта.

Участник чемпионата мира 2009 года, на котором в составе сборной России стал вице-чемпионом.

Достижения 
 Чемпион России - 2017, 2018, 2019.
 Серебряный призёр чемпионата России - 2005, 2006, 2009, 2013.
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016.
 Обладатель Кубка России - 2007, 2014, 2016, 2017, 2018.
 Финалист Кубка России - 2005 (весна), 2012, 2015.
 Обладатель Суперкубка России - 2015, 2017, 2019.
 Финалист Суперкубка России - 2013, 2018.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции - 2021.
 Финалист Кубка Швеции - 2020.
 Обладатель Кубка мира - 2012.
 Обладатель Кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2011, 2012.
 Серебряный призёр чемпионата мира - 2009.
 Чемпион мира среди юниоров - 1998.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 26 команд 

  1.Байкал-Энергия    = 11 мячей 13-17.Металлург Бр      =  4
  2.Волга             = 10       13-17.Строитель С       =  4
  3-4.Старт           =  8       13-17.Водник            =  4
  3-4.Сибсельмаш      =  8       13-17.Уральский трубник =  4
  5-6.Енисей          =  7       18-21.Локомотив Ор      =  3
  5-6.Ак Барс-Динамо  =  7       18-21.Юность Ом         =  3
  7-10.Зоркий         =  6       18-21.Маяк              =  3
  7-10.СКА-Забайкалец =  6       18-21.СКА-Нефтяник      =  3
  7-10.Саяны          =  6       22-25.Североникель      =  2
  7-10.Динамо М       =  6       22-25.БСК               =  2
 11-12.Кузбасс        =  5       22-25.Лесохимик         =  2
 11-12.Родина         =  5       22-25.Мурман            =  2
 13-17.СКА-Свердловск =  4       26.Заря Н               =  1

На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 104 играх
по 2 мяча забивал в 8 играх
по 3 мяча забивал в 2 играх
Свои 126 мячей забросил в 114 играх, в 460 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 10 матчей / 2 мяча;   7 побед, 2 ничьих, 1 поражение.

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России
 Александр Ким: В «СКА-Нефтянике» нет равнодушия 
 Профиль  bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Кузбасс»